Я́лта:

Населённые пункты 
 Ялта — город в Крыму.
 Ялта — село в Абайском районе Карагандинской области Казахстана.
 Ялта — посёлок в Ухоловском районе Рязанской области России.
 Ялта — посёлок в Воловском районе Тульской области России.
 Ялта — посёлок в Мангушском районе Донецкой области Украины.
 Ялта — село в Великоновосёловском районе Донецкой области Украины.

Другое 
 Ялта (Jalta) — экспортная модификация автомобиля Запорожец
 Ялта (вино) — полусухое белое вино, ранее производящееся НИВиВ «Магарач».
 (1475) Ялта — астероид
 Ялта — кратер на астероиде (951) Гаспра
 Ялта — соревнование по автомобильному ралли, проводимое в Крыму.
 Ялта — муниципальное образование Республики Крым, имеющее статус городского округа.
 «Ялта» — парусный транспорт Черноморского флота Российской империи, участник Крымской войны.
 «Ялта» — грузопассажирское судно Азово-черноморского пароходства.

См. также 
 Ялта-45 — российский художественный мини-сериал
 Ялта-Интурист — гостиница в Ялте
 Ялта, Ялта — хорватский мюзикл